Звания воинские — звания, которые персонально присваиваются военнослужащим и военнообязанным запаса вооружённых сил. Присвоение производится в соответствии с их служебным положением (по занимаемой должности), военной или специальной подготовкой, выслугой лет (при увольнении в запас повышается на одну ступень), принадлежностью к виду вооружённых сил, роду войск, специальным войскам или службе (прибавляется название войск), а также заслугам (может быть досрочное присвоение).

История 
14 ноября 1918 года гетман П. П. Скоропадский руководитель Украинской державы объявил Акт федерации, которым он обязывался объединить Украину с будущим (небольшевистским) российским государством.

16 ноября 1918 года началось восстание, возглавленное Директорией УНР против власти гетмана П. П. Скоропадского повстанческого движения и поддержанное восставшими войсками Украинской державы под командованием С. В. Петлюры. В армии произошёл раскол и началась Гражданская война на Украине, которая сметала ещё одну власть.

После непродолжительной «Украинской гражданской войны 16 ноября — 14 декабря 1918 года» 14 декабря гетман П. П. Скоропадский отдал приказ о демобилизации защитников г. Киева и отрёкся от власти.,,

После восстания 1918 года началось создание новых структур Украинской Народной Республики (укр. Україньскої Народної Республіки), но в основе их лежали начатые преобразования прежними украинскими государствами.

Звания и знаки различия:

Воинские звания военнослужащих армии Украинской Народной Республики предположительно равны следующим воинским званиям армии Российской Федерации 21-го века:
 Козак — рядовой
 Гуртовый — ефрейтор
 Роёвый — младший сержант
 Четовый — сержант
 Бунчужный — старший сержант
 Подхорунжий — старшина, прапорщик
 Хорунжий — младший лейтенант, лейтенант
 Поручик — старший лейтенант
 Сотник — капитан, майор
 Подполковник — подполковник
 Полковник — полковник
 Генерал-хорунжий — генерал-майор
 Генерал-поручик — генерал-лейтенант
 Генерал-полковник — генерал-полковник

Воинское звание сотника присвоено:
 Авраменко Н. А., коменданту штаба Левобережного фронта под командованием П. Болбочана (с 17.11.1918), коменданту штаба Запорожского корпуса (с 22.01.1919) Действующей армии УНР.
 Ахтанио А., командиру Звягельской отдельной конной сотни (с 3.04.1919) Действующей армии УНР.

Воинское звание подполковника присвоено:
 Абаза В. Н., начальнику 1-й стрелецко-казацкой дивизии (Серожупанной) (с 19.11.1918) войск Директории УНР.

Воинское звание полковника присвоено:
 Абаза В. И., военнослужащему Северо-Западной армии (с 14.06.1919).
 Алмазову А. Д., командиру Отдельного конно-горного артиллерийского дивизиона (в 1919) 16-го отряда Действующей армии УНР.

Воинское звание генерал-хорунжего присвоено:
 Алмазову А. Д., командиру Конно-горного артиллерийского дивизиона (в 1920) Отдельной конной дивизии армии УНР.
 Базильскому Г. М., командиру 11-й пешей дивизии 2-го Подольского корпуса, перешедшего из армии Украинской державы в армию УНР (декабрь 1918 — 11.06.1919).

См. также 
 Воинские звания в армии Украинской державы
 Русская императорская армия
 Гражданская война в России
 Революция и Гражданская война на Украине
 Армия Украинской Народной Республики
 3-й Гайдамацкий пехотный полк (см. Гайдамацкий кош Слободской Украины)
 Запорожский корпус армии УНР
 1-й Волынский корпус с декабря 1918
 2-й Подольский корпус с декабря 1918
 3-й Херсонский корпус с декабря 1918
 4-й Киевский корпус с декабря 1918
 5-й Черниговский корпус с декабря 1918
 6-й Полтавский корпус с декабря 1918
 7-й Харьковский корпус с декабря 1918
 8-й Екатеринославский корпус с декабря 1918
 1-я стрелецко-казацкая дивизия (см.Серожупанники) с декабря 1918
 Всеобщая воинская повинность
 Брестский мир
 Союз освобождения Украины

Примечания

Литература 
 Субтельный О. История Украины. Киев. Лебедь. 1993. 720 с. (укр. Субтельный О. Історія України. Київ. Либідь. 1993. 720 с.)
 Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. — М.: АСТ, 2003. — 896 с. — 5000 экз. — ISBN 5-271-06895-1
 Тынченко Я. Украинские Вооружённые Силы. К: Темпора, 2009. С. 246. (укр. Тинченко Я. Українські Збройні Сили. К: Темпора, 2009 — с. 246.)
 Тинченко Я. Офицерский корпус армии Украинской Народной Республики. Киев, 2007.
 Бондаренко В. В. Герои первой мировой. Молодая гвардия, 2013 г.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, в 2-х т. Центрполиграф: Москва, 2009.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984. Звания воинские. С. 272—273.
 http://ukrlife.org/main/prosvita/hist_flotua5.htm Украинская жизнь в Севастополе на украинском языке. Мирослав Мамчак. Украина: Путь к морю. История украинского флота. V. Флот Украинской Народной Республики.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140201201629/http://rbatrans.ru/gorod-irkutsk/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%B0%2C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Иванович Дядюша.

Армия УНР